Castaño, en botánica, puede hacer referencia a:

 Los castaños (Castanea), un género de árboles de la familia de las fagáceas.
 El castaño de Indias (Aesculus hippocastanum), un árbol de la familia de las sapindáceas.
 El castaño chino (Xanthoceras sorbifolium), otro árbol de la familia de las sapindáceas.

Asimismo, en zoología, puede referirse a:
 El castaño (Sepia elegans), una especie de moluscos cefalópodos.

También, puede hacer referencia a:
 El color castaño, sinónimo del color marrón, respecto del tono de los ojos, sobre todo en el idioma español de España.
 El cabello castaño, el de color marrón.
 El caballo castaño, por el pelaje.

Además, puede referirse a las siguientes personas:
 Carlos Castaño Gil, alias «el Comandante» (1965-2004), paramilitar colombiano.
 Carlos Castaño Panadero (n.1979), ciclista español.
 Cristina Castaño (n.1978), actriz española.
 Francisco Javier Castaño (n.1972), futbolista español.

Enlaces externos